Ellenshaw ist der Familienname folgender Personen:

Harrison Ellenshaw (* 1945), US-amerikanischer Matte-Painter und Spezialeffektkünstler
Peter Ellenshaw (1913–2007), britischer Maler und Entwurfzeichner für Spielfilme